Фуга се може односити на:

 Фуга (музика)
 Фуга (Тревизо), насеље у округу Тревизо, Италија

или:

 Дисоцијативна фуга